Богда:

Персоналии 
 Богда (1765—1845) — казахский кюйши, композитор.
Богда, Алехандро (род. 1944) — парагвайский шахматист.
 Богда, Мария (1909—1981) — польская актриса кино и театра.

География 
 Богда — коммуна в румынском жудеце Тимиш.